Miejscowości w USA:
 Woodland Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Woodland Hills – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Woodland Hills – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Woodland Hills – dzielnica Los Angeles